Fagradalsfjall är ett berg och sprickvulkan på Island. Det ligger i regionen Suðurnes, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Reykjavík. Toppen på Fagradalsfjall är 391 meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Runt Fagradalsfjall är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Njarðvík,  km nordväst om Fagradalsfjall. Trakten runt Fagradalsfjall består i huvudsak av gräsmarker.

Ett vulkanutbrott i dalen Geldingadalir vid Fagradalsfjall i mars 2021 kom efter att halvön Reykjanes hade drabbats av tiotusentals skalv i veckorna före utbrottet.

Kommentarer

Källor 

Berg i Suðurnes
Vulkaner i Suðurnes
Berg i Island 200 meter över havet eller högre